Вани може да се отнася за:

 Вани — град в Грузия, област Имеретия;
 Вани — група божества в скандинавската митология;
 Вани — митично чудовищно същество в японската митология;

Вижте също 

 Вани – множествено число от думата вана – съд за къпане.